Ел Кордерењо има више значења:

 Ел Кордерењо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кордерењо (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику